|-
| 117001 - || || 24 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117002 - || || 23 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117003 - || || 23 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117004 - || || 25 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117005 - || || 25 d'abril, 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 117006 - || || 25 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117007 - || || 25 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117008 - || || 26 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117009 - || || 16 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117010 - || || 10 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117011 - || || 9 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117012 - || || 11 de maig, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117013 - || || 12 de maig, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117014 - || || 8 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117015 - || || 10 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117016 - || || 12 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117017 - || || 12 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117018 - || || 13 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117019 - || || 9 de maig, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 117020 - || || 10 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117021 - || || 10 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117022 - || || 12 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117023 - || || 12 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117024 - || || 12 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117025 - || || 12 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117026 - || || 13 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117027 - || || 13 de maig, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117028 - || || 13 de maig, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117029 - || || 10 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117030 - || || 10 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117031 - || || 12 de maig, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117032 - || || 14 de maig, 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 117033 - || || 9 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117034 - || || 13 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117035 - || || 13 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117036 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117037 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117038 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117039 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117040 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117041 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117042 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117043 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117044 - || || 15 de maig, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117045 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117046 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117047 - || || 14 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117048 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117049 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117050 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117051 - || || 14 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117052 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117053 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117054 - || || 12 de maig, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117055 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117056 - || || 13 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117057 - || 2004 KN || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117058 - || 2004 KW || 17 de maig, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117059 - || || 18 de maig, 2004 || Nashville || R. Clingan
|-
| 117060 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117061 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117062 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117063 - || || 18 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117064 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117065 - || || 18 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117066 - || || 19 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117067 - || || 17 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117068 - || || 22 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117069 - || || 17 de maig, 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 117070 - || || 18 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117071 - || || 19 de maig, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117072 - || || 22 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117073 - || || 23 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117074 - || || 23 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117075 - || || 24 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117076 - || || 19 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117077 - || || 5 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117078 - || || 6 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117079 - || || 11 de juny, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117080 - || || 13 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117081 - || || 10 de juny, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117082 - || || 11 de juny, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117083 - || || 12 de juny, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117084 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117085 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117086 - || || 8 de juny, 2004 || Piszkéstető || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| 117087 - || || 13 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117088 - || || 13 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117089 - || || 12 de juny, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117090 - || || 16 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117091 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117092 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117093 - || || 12 de juliol, 2004 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli
|-
| 117094 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117095 - || || 12 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117096 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117097 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117098 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117099 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117100 - || || 14 de juliol, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
7